Three Rivers (sorozat)

 Amerikai Egyesült Államok
 Three Rivers (Kalifornia)
 Three Rivers (Massachussets)
 Three Rivers (Michigan)
 Three Rivers (Oregon)
 Three Rivers (Texas)
 Three Rivers (Új-Mexikó)

 Ausztrália
 Three Rivers (Ausztrália)